

Крокер — місто, штат Міссурі
 Крокер — переписна місцевість, штат Південна Дакота
 Крокер — переписна місцевість, штат Вашингтон

Крокер — гірський хребет на острові Калімантан.